Lola Garmont es el pseudónimo de la pintora y colorista de historieta española María Dolores García Guerrero (Cádiz, 1971). Desarrolló sus estudios en la escuela de Bellas Artes de Cádiz, en la rama de dibujo publicitario. 

En 2004 realizó la serie de pinturas Máscaras de lo fantástico, que se expuso en el evento de ciencia ficción Gadir 2K4. Como colorista ha trabajado en cuatro de los álbumes de la serie 12 del Doce (2008-2012, Diputación de Cádiz).

Referencias

Véase también 
 12 del Doce

Nacidos en Cádiz
Coloristas de historietas